Интернет Администратор — это многофункциональное программное обеспечение для фильтрации трафика, исходящего из ЛВС в Интернет. Разработчиком является российская фирма «ООО Интернет Администратор Компани». Продукт был впервые выпущен на рынок в 2003 году, в 2005 году состоялся выход международной версии на английском языке. Основной задачей программы является контроль корпоративных пользователей в сети Интернет, ограничение их действий, в частности посещений запрещенных типов сайтов, таких как порнография, развлечения, социальные сети и тд. Среди возможностей стоит отметить наличие таких функций как: учёт и ограничение запросов по нескольким параметрам, наличие мощной системы отчетов с возможностью выгрузки данных в формат W3C, а также низкую требовательность к программно-аппаратному обеспечению.

Важные особенности программы 

 Наличие собственной контентной базы веб сайтов с ручной модерацией (база категорий iAdmin URL)
 HTTP/HTTPS прокси сервер для расшифровки SSL и TLS трафика.
 Модуль аутентификации пользователей в Active Directory
 Возможность использования в режиме Анализатор трафика, в котором система не влияет на пропускную способность сети и канала Интернет.
 Ограничение и учёт трафика по объёму загруженных данных для каждого пользователя
 Интеграция с Microsoft Internet Security and Acceleration Server и Microsoft Forefront
 Альтернативная возможность размещения центрального хранилища данных на Microsoft SQL Server
 Система отчетов с различными фильтрами
 Монитор активности по каждому пользователю
 Легкость в управлении и настройках

Интернет Администратор для Дома 
Это персональная версия, выпущенная в 2013 году. Программа обеспечивает функцию родительского контроля, устанавливается на домашний компьютер и контролирует любую активность других программ к сети Интернет. "Интернет Администратор для Дома" по своим функциям не уступает корпоративной версии и предоставляется на бесплатной основе, кроме доступа к контентной базе веб сайтов.

Ссылки 
 Официальный сайт разработчика программы
 Официальный сайт для международных пользователей
 PCMag Russia Российское ПО 2015: инновации и достижения

 Награда в 2010 году за 2е место по выбору читателей ISAserver.org Readers' Choice Awards в категории Monitoring & Administration
 Награда в 2009 году за 2е место по выбору читателей ISAserver.org Readers' Choice Awards в категории Monitoring & Administration
 Награда в 2008 году за 2е место по выбору читателей ISAserver.org Readers' Choice Awards в категории Monitoring & Administration
 Награда Лучшие программы 2008 года по версии PC Magazine/RE

Сетевое программное обеспечение
Контроль доступа
Средства родительского контроля
Безопасность детей в Интернете